Sonepur désigne plusieurs d'Asie du Sud.

En Inde 
 Sonepur dans l'État du Bihar
 Sonepur dans l'État d'Odisha
 District de Sonepur dans l'Odisha
 Sonapur l'État d'Assam

Au Népal 
 Sonapur dans la zone de Koshi
 Sonapur dans la zone de Bheri
 Sonapur dans le district de Jhapa
 Sonapur dans la zone de Rapti

Émirats arabes unis 
 Sonapur nom donné à la localité de Muhaisnah, dans l'émirat de Dubaï 

Homonymie